Раздельный — топоним в России:

 Раздельный — посёлок Ростовской области.
 Раздельный — остров архипелага Северная Земля.
 Раздельный — река в Томской области.

См. также 
 Раздельный пункт